Копосово — название населённых пунктов:

Россия 
 Копосово — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Копосово — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Копосово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Копосово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Копосово — посёлок в составе Сормовского района Нижнего Новгорода.
 Копосово — железнодорожная станция на ветке Нижний Новгород — Заволжье в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
 Копосово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Копосово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Копосово-Высоково